Moschnitz ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Moschnitz, Ort im Kreis Osterode in Ostpreußen, seit 1945: Mosznica im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 (Alt) Moschnitz, Ort im Banat, jetzt: Moșnița Veche im Judet Timiș, Rumänien